Valkenisse (Walcheren), voormalige gemeente op het Zeeuwse eiland Walcheren, opgeheven in 1997
Valkenisse (Zuid-Beveland), voormalige gemeente (opgeheven in 1816) en verdronken dorp voor de kust van Zuid-Beveland